Slovo mafia má více významů:

 Mafia (ostrov) – korálový ostrov v Indickém oceánu;
 Mafie, zločinecká organizace, v původním italském pravopise
 Mafia neboli Městečko Palermo –  společenská hra, ve které předem určení mafiáni snaží „vyvraždit“ poklidné občany italského města Palerma
Počítačová hra:
 Mafia: The City of Lost Heaven
 Mafia II

 Mafia III
 Mafia: Definitive Edition